Leina bezeichnet

 den Oberlauf der Hörsel in Thüringen, siehe Leina (Fluss)
 einen Ortsteil der Gemeinde Georgenthal bei Gotha, siehe Leina (Georgenthal)
 einen Ortsteil der Gemeinde Wengelsdorf, einem Stadtteil von Weißenfels
 den aus der Leina gebildeten Leinakanal
 einen großen Wald (Leinawald) bei Langenleuba-Niederhain im Grenzgebiet von  Ostthüringen und Sachsen
 ein Dorf der Landgemeinde Saaremaa im estnischen Kreis Saare, siehe Leina (Saaremaa)
 ein Dorf der Landgemeinde Häädemeeste im estnischen Kreis Pärnu, siehe Leina (Estland)